Street Angel peut faire référence à :
 L'Ange de la rue,  film muet américain
 Street Angel, album de Stevie Nicks